Invasione giapponese di Taiwan (1616)
Invasione giapponese di Taiwan (1874)
Invasione giapponese di Taiwan (1895)